Jhitakaiya – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu w strefie Narajani w dystrykcie Bara
 Jhitakaiya – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu w strefie Narajani w dystrykcie Bara